Villa Elisa (Paraguai) — cidade do Departamento Central, Paraguai
Villa Elisa (Entre Ríos) — município da província de Entre Ríos, Argentina
Villa Elisa (Córdova) — comuna da província de Córdoba, Argentina

Desambiguações de topônimos